Бениславский () — фамилия.

Известные носители:

 Бениславский, Михаил Михайлович (1860—1933) — польский помещик, депутат Государственной думы II созыва от Витебской губернии. 
 Бениславский, Ян (в ряде источников Иван или Иоанн; 1735—1812) — деятель римско-католической церкви в Российской империи. 

Женщины:

 Бениславская, Галина Артуровна (1897—1926) — журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина.